— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1601—1871). Иида-хан располагался в провинции Синано (современная префектура Нагано) на острове Хонсю.

Административный центр хана: Замок Иида в провинции Синано (современный город Иида, префектура Нагано). Княжество было также известно как Синано-Иида-хан (信濃飯田藩).

История 

В период Сэнгоку район вокруг замка Иида находился под властью Акиямы Нобутомо (1531—1575), вассала и генерала Такэды Сингэна. После уничтожения клана Такэда замок Иида перешел под власть Токугава Иэясу, который назначил его правителями своих вассалов: Суганума Садатоси, Мори Хидэёри и Кёгоку Такатомо.

После битвы при Сэкигахаре и создания сёгуната Токугава в 1601 году в замок Иида был назначен Огасавара Хидэмаса (1569—1615), который ранее правил в Кога-хане в провинции Симоса. Огасавара Хидэмаса стал даймё Иида-хана в провинции Синано (50 000 коку). В 1613 году он был переведен в Мацумото-хан в провинции Синано.

В 1613—1617 годах Иида-хан находился под прямым управлением сёгуната Токугава. В 1617 году новым владельцем замка Иида был назначен Вакидзава Ясумото (1584—1654), ранее правивший в Одзу-хане в провинции Иё. Его сын и преемник, Вакидзава Ясумаса (1633—1694), 2-й даймё Иида-хана (1654—1672), уменьшил свои владения на 2 000 коку, выделив удел одному из своих дядей. В 1672 году Вакидзава Ясумаса был переведен в Тацуно-хан в провинции Харима, где его потомки управляли до Реставрации Мэйдзи.

В 1672 году новым правителем Иида-хан был назначен Хори Тикамаса (1606—1673), ранее правивший в Карасуяма-хане в провинции Симоцукэ. Его доход был сокращен до 20 000 коку риса. Финансы княжества никогда не были в хорошем состоянии, ситуация в Иида-хане продолжала ухудшаться на протяжении многих лет, что привело к крупным беспорядкам в 1762 и 1809 годах. Хори Тикасигэ, 10-й даймё Иида-хана (1796—1846), был близким сторонником Мидзуно Тадакуни и занимал ряд важных постов в сёгунате, включая родзю. При нём доход княжества первоначально был увеличен до 27 000 коку, а затем понижен до 17 000 коку после провала реформ годов Тэмпо (1841—1843) и последующей обратной реакции. В период Бакумацу рисовый доход Иида-хана был сокращен ещё на 2 000 коку.

Во время Войны Босин (1868—1869) Иида-хан поддерживал новое императорское правительство Мэйдзи против сторонников сёгуната Токугава. В июле 1871 года после административно-политической реформы Иида-хан был ликвидирован. На территории бывшего княжества первоначально была создана префектура Иида, которая позднее была включена в состав недавно созданной префектуры Нагано. Хори Тикахиро (1849—1899), последний даймё Иида-хана (1868—1871), получил наследственный титул виконта (сисяку) в новой японской аристократической иерархии (кадзоку).

Список даймё

См. также 
 Список японских ханов
 Ликвидация ханов и основание префектур

Примечания

Источники 
 Papinot, E (1910). Historical and Geographic Dictionary of Japan. Tuttle (reprint) 1972.
 Sasaki Suguru (2004). Boshin Sensō 戊辰戦争. Tokyo: Chuokōron-shinsha.

Ссылки 
 Список трехсот ханов периода Эдо

Ханы Японии